Кубок Футбольної ліги 1995–1996 — 36-й розіграш Кубка Футбольної ліги. Змагання проводилось за системою «плей-оф» серед 92 найкращих клубів Англії та Уельсу. Титул вп'яте у своїй історії здобула Астон Вілла.

Календар

Перший раунд 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14/22 серпня 1995

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15/22 серпня 1995

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15/23 серпня 1995

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 серпня/5 вересня 1995

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16/22 серпня 1995

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 серпня/5 вересня 1995

|}

Другий раунд 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 вересня/3 жовтня 1995

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 вересня/4 жовтня 1995

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 вересня/3 жовтня 1995

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 вересня/4 жовтня 1995

|}

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 жовтня 1995

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 жовтня 1995

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 листопада 1995

|}
Перегравання

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 листопада 1995

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 листопада 1995

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 листопада 1995

|}
Перегравання

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 грудня 1995

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 січня 1996

|}
Перегравання

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 січня 1996

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11/25 лютого 1996

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14/21 лютого 1996

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Футбольної ліги на rsssf 
 Кубок Футбольної ліги на soccerbase  

1995–1996
1995 у футболі
1996 у футболі
1995 в англійському спорті
1996 в англійському спорті